

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Meszna – wieś w woj. śląskim, w pow. bielskim, w gminie Wilkowice
 Meszna – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. słupeckim, w gminie Słupca

Inne 
 Meszna – rzeka, dopływ Warty
 Meszna – struga, dopływ Regi 
 Meszna – struga, dopływ Myi 
 Meszna – potok, dopływ Ścinawy Niemodlińskiej 
 Meszna – szczyt w Górach Kaczawskich

Zobacz też 
 Meszna Opacka, Meszne, Meszno